

Лендово — село в гміні Прущ-Ґданський Ґданського повіту Поморського воєводства
 Лендово — село в гміні Устка Слупського повіту Поморського воєводства